Garden of Eden Guns N’ Roses-dal
 Garden of Eden magyar együttes